Ludwig Hoffmann (1852-1932) – architetto tedesco
Ludwig Hoffmann (1925-1999) – musicista tedesco

Pagine correlate 
Ludwig Hofmann